Generali Ladies Linz 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых хардовых кортах.

Турнир-2012 является 26-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Линце с 8 по 14 октября 2012 года. Турнир входил в европейскую зальную серию соревнований, завершающуюся итоговым турниром в Стамбуле.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Виктория Азаренко (№ 1 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Виктория Азаренко выигрывает 6й титул в сезоне и 14й за карьеру в туре ассоциации.
 Юлия Гёргес уступает 2й финал в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Анна-Лена Грёнефельд прерывает более чем 26-месячную серию без титулов на соревнованиях ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Generali Ladies Linz
 WTA Тур 2012
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Австрия
Теннис
Октябрь 2012 года
2012